Wafa puede referirse a:

 WAFA: la agencia oficial de noticias del Estado de Palestina.
 Wafa Sultan: una autora y siquiatra estadounidense de origen sirio.
 Abu'l-Wafa: un matemático y austrónomo persa del siglo X.
 Abul Wáfa: un cráter lunar.
 Nada Wafa: una nadadora catarí.